Rosyjski Wysszij Diwizion (ros. Высший дивизион) – pierwszy i zarazem najwyższy poziom rozgrywek piłkarskich kobiet w Rosji. Początki ligi sięgają 1992 r., kiedy to po rozpadzie ZSRR w 1991 r. Rosja zaczęła organizować własne rozgrywki piłkarskie. Wcześniej w 1990 i 1991 zespoły rosyjskie występowały w lidze ZSRR. Wysszij Diwizion do 1999 nosił nazwę Wysszaja Liga (ros. Высшая лига). Spadkowicze trafiają do Pierwszej dywizji, a od niej zwycięzcy awansują do Wyższej dywizji.

Obecnie (w sezonie 2009) dywizja liczy 7 zespołów.

Skład ligi w sezonie 2020

Medaliści ligi 
do uzupełnienia

Statystyka

Zobacz też 
 Reprezentacja Rosji w piłce nożnej kobiet
 Puchar Rosji w piłce nożnej kobiet

Linki zewnętrzne 
 Piłka nożna kobiet na stronie womenfootball.ru 
 Lista mistrzów Rosji w piłce nożnej kobiet 

Rozgrywki piłkarskie kobiet w Rosji